

Classifica

Risultati 

Competizioni calcistiche europee
Nazionali Under-21 di calcio
Campionato europeo di calcio Under-21 2021